Клубный кубок UNCAF 2003 — 22-й розыгрыш турнира, 5-й розыгрыш под названием Клубный кубок UNCAF. Турнир был сыгран с 22 октября по 21 декабря 2003 года. Вначале два клуба в предварительном этапе сократили тринадцать участников из семи стран до двенадцати, которые были разбиты на три группы по четыре клуба, по результатам кругового розыгрыша победители групп и лучший из клубов, занявших вторые места в группах, вышли в полуфиналы. Трофей во пятый раз завоевал коста-риканский клуб «Саприсса» (в первый раз под новым названием турнира). «Саприсса» стал первым клубом, завоевавшем все три трофея (Турнир Фратернитад, Турнир грандов Центральной Америки и Клубный кубок UNCAF).

Участники 

 Бока - путёвка досталась после создания ведущими клубами Белиза отдельной лиги.
 Комуникасьонес - чемпион Гватемалы сезона 2002/2003.
 Мунисипаль - финалист Апертуры Гватемалы сезона 2002/2003.
 Олимпия - чемпион Апертуры Гондураса сезона 2002/2003.
 Марафон - чемпион Клаусуры Гондураса 2002/2003.
 Алахуэленсе - чемпион Коста-Рики сезона 2002/2003.
 Саприсса - 2-е место в чемпионате Коста-Рики сезона 2002/2003.
 Реал Эстели - чемпион Никарагуа сезона 2002/2003.
 Дирианген - финалист Никарагуа сезона 2002/2003.
 Арабе Унидо - чемпион Апертуры Панамы сезона 2002
 Сан-Франциско - финалист Апертуры Панамы сезона 2002
 ФАС - чемпион Апертуры Сальвадора сезона 2002/2003.
 Сан-Сальвадор - чемпион Клаусуры Сальвадора сезона 2002/2003.

Предварительный этап

Первый этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Отбор лучших

Полуфиналы

Матч за 3 место 

 Саприсса,  Комуникасьонес и  Алахуэленсе получили путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2004.

Финал

Чемпион

Ссылки 

RSSSF 

2003